Termenul „Ciorna” se poate referi la:

Localitate din Republica Moldova
Ciorna – sat din cadrul orașului Rezina din raionul Rezina, Republica Moldova.

Localități din Ucraina
Ciorna (Ciorna), Ocna Roșie
Ciorna (Ciorna), Starokosteantîniv
Ciorna Dolîna, Ceaplînka
Ciorna Kameanka (Ciorna Kameanka), Mankivka
Ciorna Ricika, Verhovîna
Ciorna Tîsa, Rahău

Alte sensuri
Ciorna (râu) în Siberia Centrală